De Italiaanse voetbalclub SS Lazio speelt sinds 1937 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt SS Lazio

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

SS Lazio
Lazio